Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Santacroce – rzymskokatolicki duchowny
 Antonio Santacroce – rzymskokatolicki duchowny
 Fabiano Santacroce – włoski piłkarz
 Prospero Santacroce – rzymskokatolicki duchowny